Myxostomellina är ett släkte av svampar. Myxostomellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxostomellina